Това е списъкът с епизоди на сериала „Герои“ с оригиналните излъчвания в САЩ и България.

Сезон 1: 2006 – 2007

Сезон 2: 2007

Сезон 3: 2008 – 2009

Сезон 4: 2009 – 2010

Герои: Възраждане: 2015 

Герои (сериал)
Герои
Герои